David Lean peut désigner :
 David Lean (1908-1991), un réalisateur, producteur, scénariste et monteur britannique ;
 David Lean (1935-), un athlète australien ;
 David Lean (1945-), un homme politique australien.

Voir aussi 
 (7037) Davidlean, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en hommage au réalisateur de films britannique David Lean
 David Lean Award, le nom du British Academy Film Award du meilleur réalisateur de 1993 à 2007